Международный Тур Тюрингии () — шоссейная многодневная велогонка по дорогам немецкой земли Тюрингия, проводившаяся с 1976 по 2013 год. До 2005 года организовывалась среди любителей. В 2005 году стала полупрофессиональной гонкой, войдя в календарь UCI Europe Tour под категорией 2.2. С 2007 года проводилась только среди гонщиков, моложе 23-х лет (андеров).

Призёры 

|-
| 1976
|  Йоахим Вогель	
|  Бернд Фишер	
|  Ладислав Геллер
|-
| 1977
|  Андреас Нойер	
|  Петер Кох	
|  Михаэль Шиффнер
|-
| 1978
|  Норберт Дюрпиш	
|  Йоахим Хенцен	
|  Детлеф Клетцин
|-
| 1979
|  Ханс-Йоахим Хартник	
|  Андреас Петерман	
|  Бернд Дроган
|-
| 1980
|  Андреас Петерман	
|  Олаф Людвиг	
|  Томас Барт
|-
| 1981
|  Андреас Петерман	
|  Детлеф Маха	
|  Бодо Штраубель
|-
| 1982
|  Уве Раб	
|  Харди Грёгер	
|  Маттиас Лендт
|-
| 1983
|  Марио Херниг	
|  Уве Амплер	
|  Дан Радтке
|-
| 1984
|  Маттиас Лендт	
|  Харальд Вольф	
|  Бодо Штраубель
|-
| 1985
|  Уве Амплер	
|  Андреас Лукс	
|  Лутц Лёцш
|-
| 1986
|  Уве Амплер	
|  Маттиас Лендт	
|  Харди Грёгер
|-
| 1987
|  Уве Амплер	
|  Йенс Хеппнер	
|  Маттиас Лендт
|-
| 1988
|  Олаф Людвиг	
|  Ян Шур	
|  Штефан Готтшлинг
|-
| 1989
|  Штеффен Рейн	
|  Томас Барт	
|  Уве Раб
|-
| 1990
|  Берт Диц	
|  Фальк Боден	
|  Франк Кхюн
|-
| 1991
|colspan=3 align=center|не проводилась
|-
| 1992
|  Берт Диц	
|  Йорн Ройс	
|  Ахмед Вольке
|-
| 1993
|  Ральф Шмидт	
|  Александер Кастенхубер	
|  Штеффен Услар
|-
| 1994
|  Штеффен Услар	
|  Йенс Земке	
|  Томас Лиссе
|-
| 1995
|  Штеффен Блохвиц	
|  Йозеф Хольцман	
|  Тимо Шольц
|-
| 1996
|  Михаэль Шликкум	
|  Томас Лиссе	
|  Мартин Мюллер
|-
| 1997
|  Тимо Шольц	
|  Томас Лиссе	
|  Ронни Лауке
|-
| 1998
|  Ларс Тойтенберг	
|  Томас Лиссе	
|  Штефан Шрек
|-
| 1999
|  Штефан Шрек	
|  Герхард Трампуш	
|  Джейми Бурроу
|-
| 2000
|  Патрик Синкевиц	
|  Матиас Елитто	
|  Ронни Шольц
|-
| 2001
|  Кристиан Пфаннбергер	
|  Март Лауверс	
|  Рональд Мютсарс
|-
| 2002
|  Питер Венинг	
|  Кристиан Кнес	
|  Томас Зиглер
|-
| 2003
|  Йост Постума	
|  Бернхард Кохль	
|  Питер Венинг
|-
| 2004
|  Томас Деккер	
|  Рори Сазерленд	
|  Марк де Мар
|-
| 2005
|  Кай Рёйс	
|  Луиджи Сестили	
|  Миха Шваб
|-
| 2006
|  Тони Мартин	
|  Уильям Уолкер	
|  Эдвальд Боассон Хаген
|-
| 2007
|  Маттиас Франк	
|  Тони Мартин	
|  Матиас Белька
|-
| 2008
|  Патрик Гретш	
|  Мартин Реймер	
|  Тони Галлопен
|-
| 2009
|  Штефан Денифль	
|  Стивен Крёйсвейк	
|  Джек Бобридж
|-
| 2010
|  Джон Дегенкольб	
|  Тимоти Роу	
|  Роан Деннис
|-
| 2011
|  Вилко Келдерман	
|  Якоб Стейгмиллер	
|  Том Дюмулен
|-
| 2012
|  Роан Деннис	
|  Жоан Ле Бон	
|  Марк Гос
|-
| 2013
|  Дилан ван Барле	
|  Лассе Норман Хансен	
|  Дамьен Хоусон
|}

Ссылки 
 Тур Тюрингии на FirstCycling
 
 
 
 
 

Велогонки в ГДР
Велогонки в Германии
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1976 года
Спортивные соревнования в Тюрингии